Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Jaime Fillol e Ilie Năstase 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Robert Lutz /  Mike Smith (primo turno)
 Fred McNair /  Raúl Ramírez (semifinali)

 José Higueras /  Víctor Pecci (semifinali)
 Paolo Bertolucci /  Claudio Panatta (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Open 1978